Kindl Gabriella (1964) úszó, edző
 Kindl Gabriella (1979) válogatott kézilabdázó